Formica est un mot latin (puis italien) signifiant « fourmi ».

Matériau 
 Formica est une marque déposée de mélamine, utilisée dans les bois mélaminés.

Patronyme 

 Lautaro Formica (né en 1986), footballeur argentin ;
 Mauro Formica (né en 1988), footballeur argentin ;
 Patrick Formica (né en 1959), footballeur français ;
 Rino Formica (né en 1927), homme politique italien.

Toponyme 
 Formica est une île de l'archipel des Égades, en Italie.

Entomologie : Insectes 
 Formica est le nom latin de genre des fourmis rousses.

Arts 
Formica, une tragédie en trois actes, bande dessinée de Fabcaro parue chez 6 pieds sous terre en 2019 

Homonymie de toponyme